Alberty ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Form des Namens Albert.

Namensträger 
 Jakob Alberty (1811–1870), deutscher Bildhauer
 Karl-Otto Alberty (1933–2015), deutscher Schauspieler
 Vivian Alberty (* 1973), puerto-ricanische Wasserspringerin

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname